Тачи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

  (1942—2015) — албанский писатель и учитель из Косово.
  (1886—1941) — албанский учитель из Косово, министр финансов Албании.
 Тачи, Мендух (род. 1965) — политик Республики Македонии албанского происхождения.
  (род. 1924) — северомакедонский боец ​​и политик.
 Тачи, Хашим (род. 1968) — пятый президент частично признанной Республики Косово.

Сдвоенные фамилии 
 Тачи-Менса, Алекс (род. 1977) — ганский футболист, нападающий.